Ruslan Kurbanov est le nom complet de deux personnalités :
 Ruslan Kurbanov (né en 1993), athlète ouzbek ;
 Ruslan Kurbanov (né en 1991), escrimeur kazakh.